Rouleur bezeichnet:

 Rouleur, Radrennfahrer­typ, der eine hohe Geschwindigkeit über eine lange Distanz halten kann
 Rouleur (Soldat), Soldat im Zeitalter des Absolutismus, der häufig seinen Dienstherrn wechselte
 Rouleur (Zeitschrift), eine englischsprachige Radsportzeitschrift